Julia Bosco, nome artístico de Julia de Castro Mucci (Rio de Janeiro, ) é uma cantora e compositora brasileira.

Seu pai, João Bosco, é um compositor, cantor e violonista.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro